82 Alkmene – asteroide
Alkmene – un tipo di mela
Alkmene – opera di Giselher Klebe del 1961

Pagine correlate 
 Alcmena (disambigua)